Бердышла () — башкирский топоним:

 Бердышла — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Бердышла — река в России, протекает в Ишимбайском районе Башкортостана.